Trampolina 1 m kobiet – jedna z konkurencji rozgrywanych w ramach skoków do wody, podczas mistrzostw świata w pływaniu w 2017. Eliminacje odbyły się 14 lipca, a finał został rozegrany 15 lipca.

Do eliminacji zgłoszone zostały 43 zawodniczki z 28 państw, już w eliminacjach została wycofana zawodniczka reprezentująca Egipt Habiba Ashraf (z przyczyn zdrowotnych). Dwanaście najlepszych awansowało do finałowej rywalizacji.

Zwyciężczynią konkurencji została reprezentantka Australii Maddison Keeney. Drugą pozycję zajęła zawodniczka z Rosji Nadieżda Bażyna, trzecią zaś reprezentująca Włochy Elena Bertocchi.

Wyniki

Bibliografia 
 
 
 

Skoki do wody na Mistrzostwach Świata w Pływaniu 2017